Sordi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Sordi (1920–2003), italienischer Filmschauspieler
 Marta Sordi (1925–2009), italienische Historikerin
 Nílton De Sordi (1931–2013), brasilianischer Fußballspieler